Gay kan som auktorsförkortning betyda:

 Claude Gay
 Jacques Étienne Gay

Robotskapade auktorsförkortningar